Haberhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Haberhauer (* 1979), österreichischer Politiker
 Maurus Haberhauer (1746–1799), mährischer Theologe, Komponist und Musikpädagoge
 Georg Haberhauer (1969–2016), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Haderthauer